Cappella di San Giacomo a Cogorno
 Cappella di San Giacomo a Padova
 Cappella di San Giacomo a Onsernone

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giacomo